est un mot anglais signifiant « ruines ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 Les Ruines (The Ruins), film d'horreur de Carter Smith sorti en 2008.

Musique

Groupe 

 , duo de drum-bass japonais ;
 , groupe australien de black metal.

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de Dread Zeppelin sorti le  ;
 , album de Grouper sorti le .